Juran:
 Joseph Moses Juran
 Nathan Juran
 Siergiej Nikołajewicz Juran